Quatrefages est un patronyme pouvant désigner :
 Henri Quatrefages de La Roquette (1731 † 1824), député français ;
 Armand de Quatrefages (1810 † 1892), anthropologue français ;
 René Quatrefages  (1944), historien français ;

Voir aussi 
 Rue de Quatrefages  à Paris.
 Rue des Quatrefages à Nîmes (Gard). ()